Літня Універсіада 1995 — XVIII літня Універсіада, була проведена м. Фукуока (Японія) з 23 серпня по 3 вересня 1995 року. У змаганні брало участь 3 949 спортсменів з 162 країн світу (на момент проведення універсіади — безперечний рекорд). Основні заходи (відкриття, закриття та деякі види змагань) пройшли на стадіоні Fukuoka Dome.

Медальний залік

Спортивні об'єкти 

 Fukuoka Dome — церемонії, бейсбол
 Hakatanomori Athletic Stadium — легка атлетика, футбол
 Marine Messe — волейбол, гімнастика
 Fukuoka Prefectural Pool — плавання, дайвінг, водне поло (фінал)
 Hakatonomori Tennis Club Courts — теніс, водне поло
 Sun Marine Stadium — бейсбол
 Fukuoka Kokusai Center — дзюдо, баскетбол
 Accion Fukuoka — волейбол

Посилання 
 Офіційний сайт Універсіади

Літні універсіади
Серпень 1995
Вересень 1995
Спортивні події 1995
Фукуока